Жупанчич (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители

 Жупанчич, Векослав (1900-1971) — югославский хорватский футболист.
 Жупанчич, Отон (1878-1949) — словенский поэт, прозаик, драматург.